I migliori anni della nostra vita (The Best Years of Our Lives) – film del 1946 diretto da William Wyler
I migliori anni della nostra vita (Les plus belles années d'une vie) – film del 2019 diretto da Claude Lelouch
I migliori anni della nostra vita – brano musicale di Renato Zero